Колонија лос Аркитос има више значења:

 Колонија лос Аркитос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија лос Аркитос (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику